Naga kan syfta på

Naga (folkslag) – ett folkslag i Indien
Naga (hinduism) – en hinduisk tiggarmunk
Naga (mytologi) – ett hinduiska sagoväsen
Naga (språk) – ett språk på Filippinerna

Geografi
Naga City – en stad på Filippinerna i provinsen Camarines Sur
Naga (Zamboanga Sibugay) – en kommun på Filippinerna i provinsen Zamboanga Sibugay
Naga (Cebu) – en kommun på Filippinerna i provinsen Cebu
Nagabergen – en bergskedja i Indien